Конста́н — имя и фамилия:
 Имя
 Констан (1778—1845) — камердинер Наполеона, автор мемуаров.
 Фамилия
 Констан, Альфонс Луи (литературный псевдоним: Элифа́с Леви́; 1810—1875) — французский оккультист и таролог.
 Констан, Бенжамен (1767—1830) — швейцарский философ и писатель.
 Констан, Бенжамин (1836—1891) — бразильский военный и государственный деятель, политический мыслитель.
 Констан, Боб (род. 1959) — американский адвокат и политик.
 Констан, Брайан (род. 1994) — французский футболист, брат Кевина Константа.
 Констан, Кевин (род. 1987) — франко-гвинейский футболист.
 Констан, Мариус (1925—2004) — французский композитор и дирижёр.
 Констан, Эммануэль (род. 1956) — гаитянский ультраправый.
 Констан, Эрнест (1833—1913) — французский политик, министр.
 Этурнель де Констан, Поль Анри Бенжамен д’ (1852—1924) — французский дипломат и общественный деятель.

См. также 
 Констант (значения)